Příjmení Vosyka nosí více významných osobností:

 Jiří Vosyka (* 1969) – český fotbalista, brankář
 Karel Vosyka (1847–1897) – český inženýr
 Václav Vosyka (1880–1953) – český středoškolský profesor a hudební pedagog

Související články 
 Osika